Perivolia kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Perivólia, Cypern, ort,

Grekland 

 Perivólion- PREVALE, ort, Västra Makedonien, Nomós Grevenón, 
 Perivólia (ort i Grekland), Kreta, Nomós Chaniás, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar